Појам Адлер може да се односи на:
 Алфред Адлер, аустријски лекар и психијатар
 Гвидо Адлер, аустријски музиколог
 Стела Адлер, америчка глумица
 Чарли Адлер, амерички гласовни глумац

као и на:
 Адлер (аутомобили и мотоцикли)